Јанош је мађарско мушко име које је варијација имена Јован/Иван. Може се односити на:

 Јанош (Ђаковица) – насеље у општини Ђаковица, Република Србија.